Nishiguchi ist der Familienname folgender Personen:

 Reo Nishiguchi (* 1997), japanischer Fußballspieler
 Ryō Nishiguchi (* 1990), japanischer Fußballspieler